Desaix ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Charles Antoine Desaix (1768–1800), französischer General
 Louis Jean Desaix de Veygoux (1790–1845), französischer General, Neffe des vorigen

Nach Louis Charles Antoine Desaix waren folgende Schiffe der französischen Marine benannt:
 Desaix (Schiff, 1793), 74-Kanonen-Linienschiff, bis 1800 Tyrannicide
 Desaix (Schiff, 1792), 74-Kanonen-Linienschiff, bis 1801 spanische Pelayo
 Desaix (Schiff, 1901), Panzerkreuzer für den Auslandsdienst der Dupleix-Klasse
 Zerstörer des Typs Mogador, 1939 bestellt, nicht gebaut
 Desaix (Schiff, 1946), 4. Februar 1946 bis 1958, davor Z 5 Paul Jacobi der Kriegsmarine

 Nador (Tipaza), Siedlung in Algerien – früher Desaix

Siehe auch:
 Dessaix